Herman J. Mankiewicz (1897-1953), Amerikaans scenarioschrijver en filmproducent.
 Joseph L. Mankiewicz (1909-1993), screenwriter, filmregisseur en -producent, broer van voornoemde.
 Christopher Mankiewicz (1940), acteur en filmproducent, zoon van Joseph.
 Tom Mankiewicz (1942), screenwriter en filmregisseur, zoon van Joseph.